Игорь Петрович Варцаба (; ) — украинский футболист, вратарь клуба «Скорук».

Биография 
Воспитанник ДЮСШ «Днепромайн» Днепропетровск (тренер — Кузнецов В. И.), школы ФК «Днепр» Днепропетровск (тренеры — Стрижевский В. С. и Кныш В.).

В 2007 года начал играть за команду дублёров «Днепра», а уже в 2010 года стал одним из основных голкиперов этой команды. В 2012 году несколько раз попадал в заявку главной команды на матчи украинского первенства в качестве резервного вратаря. Дебют в основном составе состоялся 19 мая 2013 года в игре против харьковского «Металлиста» и был вызван тем, что играть из-за травм не могли ни основной голкипер Ян Лаштувка, ни его дублёр Денис Шелихов. Варцаба отстоял в воротах днепрян и следующую игру чемпионата, против львовских «Карпат». 12 января 2017 года покинул команду в статусе свободного агента.

В течение 2007—2009 годов провел по две игры в составе юношеских сборных команд Украины из игроков до 17 и до 18 лет. Имеет также в активе одну игру в составе молодёжной сборной Украины, провел на поле второй тайм контрольного поединка против российских сверстников 9 февраля 2011 года.

Примечания 

Футболисты Украины
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Днепр» Днепр
Игроки ФК «Нефтяник-Укрнефть»
Игроки ФК «Днепр-1»
Игроки ФК «Металлург» Запорожье (2017)
Игроки ФК «Перемога»
Игроки ФК «Скорук»